La Tierra Gallega fue el título de varias publicaciones:

 La Tierra Gallega, periódico editado en La Habana entre 1894 y 1896.
 La Tierra Gallega, semanario editado en La Habana en 1915.